Bidwell est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
, pionnier des Treize colonies
 (1839-1918), pionnière en activiste américaine
Barnabas Bidwell (1763-1833), homme politique américain
Belinda Bidwell (1936-2007), femme politique gambienne
 (1932-2016), sociologue et professeur américain
 (1866-1941), évêque anglican canadien
Edwin Bidwell Wilson (1879-1964), mathématicien américain
 (1899-1991), homme politique américain dans le Wisconsin
 (1858-1948), pionnier de la bicyclette américain
Jake Bidwell (né en 1993), joueur de football anglais
 (né en 1987), rameur d'aviron australien
John Bidwell (1819-1900), homme politique américain en Californie
 (né en 1976), joueur américain de football américain
 (1799-1872), homme politique du Haut-Canada
 (1869-1918), architecte anglais à Singapour
 (c. 1927-1994), orientaliste et auteur anglais
Shelford Bidwell (1848-1909), avocat et physicien anglais
 (1913-1996), historien militaire britannique
 (1917-1997), homme politique travailliste britannique

Toponyme

Bidwell, communauté d' en Ontario

, ancien hameau en Californie
, communauté dans le Missouri
, communauté en Ohio
Fort Bidwell, communauté de la Californie

Bidwell, hameau du Bedfordshire

Voir aussi
Pont de Bidwell Bar (1855), ancien pont remplacé par le suivant
Pont de Bidwell Bar (1967), pont situé à Oroville en Californie

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme